Ludwig van Beethoven – kompozytor i pianista niemiecki
 Beethoven – amerykański film familijny z 1992 roku
 Beethoven – amerykański serial animowany (1994-1995)
 Beethoven 2 – amerykańska komedia z 1993 roku
 Beethoven 3 – amerykańska komedia z 2000 roku
 Beethoven 4 – amerykańska komedia z 2001 roku
 Beethoven 5 – amerykańska komedia z 2003 roku
 Beethoven 6 – Wielka ucieczka – amerykańska komedia z 2008 roku
 Beethoven – Symfonie (Rattle) – CD box zawierający na pięciu płytach kompletne wydanie symfonii Ludwiga van Beethovena
 Beethoven (I Love to Listen to) – singel brytyjskiego duetu Eurythmics, wydany w 1987 roku
 (1815) Beethoven – planetoida